ECB steht als Abkürzung für:

 Ehrencorpsbursch, siehe Corpsbursche#Ehrencorpsbursch
 Electronic Code Book Mode, ein Verschlüsselungsmodus
 England and Wales Cricket Board
 Ethylen-Copolymer-Bitumen
 Europe Card Bus, ein Bus-System für 8-Bit-Mikroprozessoren
 European Central Bank, die Europäische Zentralbank
 European Chemicals Bureau, Europäisches Chemikalienbüro in Ispra, Italien
 Express Cargo Bill, eine Form eines einfachen Seefrachtbriefs

EC-B steht für:

  in Ecuador, nach ISO-3166-2-Code

ecb steht für:
 Hendrik Beikirch (* 1974), deutscher Graffiti- und Streetart-Künstler

ECB